Chi cerca trova – passo di una parabola nel vangelo di Luca
 Chi cerca trova (Murder is Where You Find It) – romanzo di Robert P. Hansen, edito nella collana Il Giallo Mondadori dal 601 al 700
 Chi cerca trova – programma televisivo britannico